Parkerville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Parkerville (Florida)
 Parkerville (Georgia)
 Parkerville (Kansas)
 Parkerville (Massachusetts)

in Australien:
 Parkerville (Western Australia), Vorort von Perth